Charles Moore puede referirse a:

 Charles Willard Moore (1925-1993), arquitecto, escritor y profesor estadounidense.
 Charles Moore (1820-1905), botánico escocés;
 Charles H. Moore (1938-), informático estadounidense - creador del lenguaje de programación Forth.